

Persone
 Giacomo Pasqual, patriota e militare.
 Manuel Pasqual, calciatore italiano.

Pagine correlate 
 Pasquale (disambigua)
 Pasquali
 Pascal
 Pascali
 Pascale